Il re degli elfi è il titolo italiano di più opere:

 Il re degli elfi, ballata di Johann Wolfgang von Goethe
 Il re degli elfi, Lied di Franz Schubert
 Il re degli elfi, racconto di Philip K. Dick

Pagine correlate 
Erlkönig